Grip of the Strangler ou The Haunted Strangler est un film britannique réalisé par Robert Day, sorti en 1958.

Synopsis

Fiche technique 
 Titre : Grip of the Strangler
 Réalisation : Robert Day
 Scénario : Jan Read et John Croydon
 Photographie : Lionel Banes
 Montage : Peter Mayhew
 Musique : Buxton Orr
 Pays d'origine : Royaume-Uni
 Format : Noir et blanc - 1,66:1 - Mono
 Genre : horreur
 Date de sortie : 1958

Distribution 
 Boris Karloff : James Rankin
 Jean Kent : Cora Seth
 Elizabeth Allan : Barbara Rankin
 Anthony Dawson : Supt. Burk
 Vera Day : Pearl

Lien externe 
 

Film britannique sorti en 1958
Film d'horreur britannique
Film britannique en noir et blanc
Film se déroulant au XIXe siècle
Film se déroulant à Londres